Corretja (estri): banda o llenca de cuir o altre material
 Cinturó: corretja per a dur a la cintura
 Cinturó de seguretat: sistema de seguretat instal·lat en automòbils
 Cingla: corretja que sosté pesos considerables
 Corretja de transmissió: cert sistema de transmissió mecànica